Hovhannes (ou Hovhannès et Hovannes) est un prénom masculin arménien pouvant désigner:

Prénom
 (1865-1936), acteur arménien
Hovhannes Adamian (1879-1932), ingénieur arménien
Hohvannes Aivazovsky (1817-1900), peintre romantique russe
 (né en 1975), culturiste arménien
 (1939-2000), peintre arménien
 (né en 1965), entrepreneur et investisseur arménien
 (né en 1978), plongeur olympique arménien
 (né en 1982), acteur et présentateur arménien
 (né en 1968), acteur arménien-américain
Hovhannes Bachkov (né en 1992), boxeur arménien
 (1924-2001), chanteur arménien
Hovhannes Bagramian (1897-1982), maréchal soviétique d'Arménie
 (né en 1970), haltérophile arménien
Hovhannès Chiraz (1915-1984), poète arménien
 (né en 1987), boxeur arménien
Hovhannes Davtyan (né en 1983), judoka arménien
 (né en 1975), joueur arménien de football
 (c. 1230-1293), philosophe arménien
Hovhannes Gabouzian (né en 1995), joueur d'échecs arménien
 (né en 1969), réalisateur et scénariste arménien
 (1907-1989), chirurgien soviéto-armémien
 (né en 1988), joueur arménien de football américain
 (1873-1931), ministre arménien de la défense
Hovhannes Hambardzumyan (né en 1990), joueur arménien de football
 (né en 1999), joueur arménien de football
 (1866-1950), professeur arménien
 (1827-1916), écrivain et nouvelliste arménien
Hovhannes Hovhannisian (1864-1929), poète et traducteur arménien
Hovannès Katchaznouni (1868-1938), premier ministre arménien
 (né en 1991), patineur artistique arménien
 (né en 1987), skieur cross-country arménien
Hovhannès Sarkavag (c. 1047-1129), théologien et philosophe arménien
 (1853-1930), nouvelliste et poète arménien
 (né en 1970), joueur arménien de football
, homme politique arménien
 (c. 1450-1535), poète arménien
Hovhannès Toumanian (1869-1923), poète et écrivain arménien
 (1832-1891), homme politique ottoman
Hovhannès Vanakan (1181-1251), historien arménien
 (né en 1989), lutteur gréco-romain arménien
Hovhannes Zardaryan (1918-1992), artiste peintre 
Hovhannes Zanazanyan (1946-2015), joueur et entraineur soviéto-arménien de football

Ecclésiastique arménien
Hovhannès II Gabeghian (mort en 576), catholicos arménien (557-576)
Hovhannès de Bagaran (mort en 611), anti-catholicos arménien (590/591-611)
Hovhannès III d'Odzoun (c. 650-728), catholicos arménien (717-728)
Hovhannès IV d'Ova (mort en 855), catholicos arménien (833-855)
Hovhannès VI Medzabaro (mort en 1221), catholicos arménien (1203-1221)
Hovhannès VII Achakir (mort en 1506), catholicos arménien (1474-1484)
Hovhannès VIII de Karbi (mort en 1842), catholicos arménien (1831-1842)
 (1919-2016), archevêque catholique arménien
 (1924-2002), évêque catholique arménien aux États-Unis
Hovhannes Bédros XVIII Kasparian (1927-2011), primat catholique arménien (1982-1998)

Monarchie arménienne
Sénéqérim-Hovhannès de Vaspourakan (mort en 1026), roi arménien de Vaspourakan (1003-1021)
Hovhannès-Smbat III d'Arménie (mort en 1041), roi d'Arménie (1020-1041)

Voir aussi

Homonymie de prénom
Prénom arménien